

Patronyme 
 Eugène Lacomblé (1896-1942) est un militaire néerlandais.

Toponyme 
 Avenue Adolphe Lacomblé à Bruxelles.